Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2010 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Cara Black in Leander Paes sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Cara Black /  Leander Paes '(prvaka)
 Daniela Hantuchová /  Daniel Nestor (drugi krog)
 Bethanie Mattek-Sands /  Bob Bryan (drugi krog)
 Nuria Llagostera Vives /  Michal Mertiňák (prvi krog)

<ol start="5">
 Marija Kirilenko /  Nenad Zimonjić ''(prvi krog) 
 Alisa Klejbanova /  Maks Mirni ''(drugi krog) 
 Lisa Raymond /  Wesley Moodie ''(polfinale) 
 Jelena Vesnina /  Andy Ram ''(četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2010